В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Одру Келлер 7–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Катарина Малеєва (переможниця)
  Жулі Алар (2-ге коло)
  Джиджі Фернандес (1-ше коло)
  Радка Зрубакова (півфінал)

 Яюк Басукі (1-ше коло)
 Патрісія Гі (1-ше коло)
 Патті Фендік (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis